Miejscowości w Polsce:
 Osienniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Płaska
 Osienniki – kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska